Orosz Gábor (1939) pedagógus, egyetemi tanszékvezető
 Orosz Gábor (1948) jogász, agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök, egyetemi adjunktus
 Orosz Gábor (1982) pszichológus, egyetemi oktató